GSM, sigle composé des trois lettres G, S et M, peut faire référence à :
, une norme de seconde génération pour la téléphonie mobile ;
 GSM, un terme utilisé pour désigner un téléphone mobile dans certains pays ;
 .gsm, un format de données et un nom d'extension du nom des fichiers son pour l'encodage de la parole ;
.gsm, un nom d’extension et un format de fichier CAD propriétaire (Graphisoft) pour l’architecture;
 grande section maternelle une section de l'école maternelle en France ;
 Grams per square metre (en français, le gramme par mètre carré), une grandeur caractérisant un papier ou un carton, correspondant à sa masse surfacique ;
 Grand séminaire de Montréal, un site patrimonial québécois.
Générateur Spinal de la Marche (réseau locomoteur spinal, ou Central Pattern Generator (CPG) en anglais).

GSM est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport international de Qechm, un aéroport international situé sur l'île de Qechm en Iran, selon le code AITA des aéroports ;
 Flyglobespan, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes.

Code